Traian Vuia se poate referi la:

Traian Vuia - pionier român al aviației
Aeroportul Internațional Traian Vuia - aeroport din Timișoara
localitatea Traian Vuia din județul Timiș
Institutul Politehnic Traian Vuia din Timișoara
Premiul Traian Vuia al Academiei Române
Aeroplanul Traian Vuia (Vuia)